Velika nagrada San Marina 1982 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 25. aprila 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 60
| 1:36:38,887
| 4
| 9
|-
! 2
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 60
| + 0,366 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 60
| + 1:0,.684
| 5
| 4
|-
! 4
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 59
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 57
| +3 krogi
| 14
| 2
|-
! DSQ
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 54
| Diskvalifikacija
| 12
|  
|-
! NC
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 52
| Odstop
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 44
| Turbo
| 1
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 24
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 32
|  Riccardo Paletti
| Osella-Ford
| 7
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 6
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 4
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 0
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 0
| El. sistem
| 8
|  
|}

Formula 1 sezona 1982
1982